Helenius est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Ester Helenius (1875-1955), peintre finlandais
Veli Helenius (1910-1984), diplomate finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1993), sprinteur céiste finlandais
Nicklas Helenius (né en 1991), joueur danois de football
Pirkko Helenius (née en 1951), athlète finlandaise en saut en longueur
Riku Helenius (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Robert Helenius (né en 1984), boxeur finlandais
Sami Helenius (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace

Prénom
Helenius Acro (3 siècle), grammairien de la Rome antique
 (1824-1894), instructeur théologique néerlandais

Voir aussi
Parc de Matti Helenius, parc d'Helsinki, Finlande
Maison Hellenius, bâtiment historique de la Place du Sénat, Helsinki

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom